Аурел Пену (; 2 мая 1938, Хынчешты, Республика Молдова — 21 декабря 2021) — врач, ученый, изобретатель, писатель, художник. В течение 55 лет являлся заведующим Хынчештским диагностическим медицинским центром (Республика Молдова). Врач высшей категории по функциональной и ультразвуковой диагностике. Включён в список выдающихся личностей города Хынчешты и Республики Молдова.

Биография

Ранние годы и образование 
Мать — Елизавета Степановна Делиу, учитель ликбеза, дошкольный воспитатель, имея прекрасный голос пела и в церковном хоре, отец — Иордан (Юра) Васильевич Пену, художник расписывал и церкви. По официальным данным родился в Хынчешты, Республики Молдова.

Окончил 10 классов Котовской молдавской средней школы № 1, 1955.

Тираспольское фельдшерско-акушерское училище, 1957.

Кишиневский Государственный Медицинский Институт, 1966.

Доктор медицинских наук (по румынской градации,Румыния, Яссы, 1992); доктор хабилитат медицинских наук (доктор м.н. по Российской градации) Республики Молдова, Кишинёв, 1995.

Карьера 
Заведующий здравпунктом Котовского строительного техникума, 1957.

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом село Бозиены Котовского района, 1958—1960.

В 1959 году стал республиканской школой передового опыта по обслуживания сельского населения.

Основатель первых в Молдавии и СССР отделений функциональной диагностики (1966), кабинета по приему и передачи электрокардиограмм по телефону на большие расстояния, 1977 и ультразвуковой диагностики, 1982 для обслуживания сельского населения, которая (не официально) стала центром по исследования и консультации больных со всего СССР. На базе диагностического центра состоялся первый выездной Медицинский Совет под председательством заслуженного деятеля науки профессора К. А. Цыбырнэ по вопросу изобретательство и рационализации в медицине. Центр был республиканской школой передового опыта по вопросам организации службы диагностики населения, посещен сотнями делегациями республики, Союза СССР и зарубежных стран. Автор первых нормативных документов, медицинских рекомендации по организации служб функциональной и ультразвуковой диагностики в Республике Молдова и СССР.

Эксперт Высшей Аттестационной Комиссии Республики Молдова в течение 6 лет (прецедент в истории Молдовы, когда ученный с периферии избирается экспертом ВАК).

316 рациональных предложений и 43 изобретений по усовершенствованию медицинской техники и процесса диагностики.

Делегат 72 национальных и интернациональных научных конференций, симпозиумов, съездов и конгрессов, среди которых и IХ Всемирный Конгресс Кардиологов (Москва 1982 год).

Скончался 21 декабря 2021 года.

Библиография 
Научная литература
Организационные и методические вопросы службы функциональной диагностики, 1980.

Практическая эхография, 1990. Первый учебник-атлас в реальном масштабе времени в Молдове, СССР и как оказалось и в мировой медицинской практике, по которому на том этапе учились врачи СССР и стран социалистического лагеря.

Эхография в диагностике внутренней медицины, 1992.

Трактат по клинической эхографии, 2004. Патриарх ультразвукового метода исследования внутренних органов в СССР и России профессор Демидов В.Н, в рецензии на этот труд написал: «Вами и Вашей книгой должно гордится не только Молдова, но весь научный мир. Ваша книга, это классика ультразвукового исследования внутренних органов человеческого организма. Вас никто не сможет повторить…», Председатель ВАК Молдовы академик Борис Мелник написал: «….. Ваш путь в медицине и науки это ф е н о м е н на нашей молдавской земле…… считаю, что в истории Молдовы вы уникальный случай».

Так же он выпустил 150 научных работ напечатанные в медицинских журналах, материалы конференций, симпозиумов, съездов и конгрессов.

Художественная литература
Цикл стихов на румынском и русском языках напечатанные в газетах, журналах и (stihi.ru).

Profesiunea mea(Моя профессия), 2002.

Профессия — жизнь, 2005 (proza.ru, stihi.ru).

Cartea vietii mele (Книга моей жизни), 684 стр., 2010 (proza.ru, stihi.ru).

Награды и премии 
 Лауреат многих Национальных и Всесоюзных Выставок Достижения народного хозяйства, за внедрение в сельском здравоохранении самых передовых методов диагностики, рационализаторских предложений изобретений по усовершенствования, процесса диагностики и за публикацию научных работ.
 Награждён множественными Аттестатами национальных и союзных выставок, Почётными грамотами, Дипломами местного, республиканского и союзного значения, среди которых:
 Заслуженный рационализатор Республики Молдова, 1974 (первый среды врачей Молдавии).
 Отличник здравоохранения СССР, 1978.
 Отличник изобретательства и рационализации Республики Молдова и СССР, 1978, 1980, 1981.
 С 1974 по 1987 занесен на республиканскую Доску почёта «Лучшие изобретатели и рационализаторы МССР».
 В 1987 Почётная грамота ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС «За достижение наивысших результатов во Всесоюзном социалистическом соревновании».
 В 1981 и 1984 годы Почётными дипломами Президиума Центрального Правления Всесоюзного научного медико — технического общества за активное участие и личный вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки и техники.
 Медаль «За доблестный труд», 1981.
 Орден Трудового Красного Знамени, 1981.
 Почётный гражданин города Хынчешты, 2002.
 Человек Года, 2004.
 Обладатель приза «Большая мраморная сова», 2011 (как самому эрудированному и мудрому врачу, в честь «55 лет в медицине, 45 лет в диагностике»).
 Заслуженный гражданин города Хынчешты, Молдова, 2017.
 Почётный гражданин Хынчештского района Молдовы, 2018.
 Лауреат Национальной премии «за активную жизнь в любом возрасте», 2021.

Литература 
 Aurel Penu: medic, savant, inventator, scriitor// Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. — 2017. — 1(71) — P. 51-56
 Aurel Penu — la 50 de ani de activitate fructuoasa Centrul diagnostic medical — la 40 ani de la aostituire, 21 septembrie 2007 Curierul de Hincesti
 Localitățile Republicii Moldova: itinerar documentar-publicistic ilustrat, Том 7 Agenția Națională de Presă «Moldpres», 1999 — P. 178
 «Нумай де инима мя либер ну сынт» журнал Молдова,2, 1984, стр. 6-8
 Документальный фильм «Легенда о докторе Пену», 1985, Москва.
 Документальный фильм «Этот неудобный Пену», 1990, «Moldova-film»
 «akuarelle»,2007. Доктор Пену. В одной связке с жизнью.стр. 156—159
 Curierul de Hincesti. Interviu cu Aurel Penu fondatorul serviciului diagnostic medical din r. Hincesti, 7.12. 2917
 Vidio interviu: Oameni din Hincesti. Aurel Penu, medic, savant, inventator, scriitor. Hincesti 24, 2020
 В историко-архитектурный комплекс Манук Бей, Хынчешть, при жизни, что бывает очень редко в истории, открыта постоянная выставка «Кабинет доктора Пену», 2020
 TUR RETUR; Hincesti-Bas TV (видео). Визитная карточка муниципия Хынченшть, Молдова, 2021

Примечания 

Врачи СССР
Учёные СССР
Писатели СССР
Изобретатели по алфавиту